Frkuljevec je lahko:
 Frkuljevec Mihovljanski (Hrvaška)
 Frkuljevec Peršaveški (Hrvaška)